Luís Alberto (ur. 17 listopada 1983) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
Od 2003 roku występował w klubach EC Bahia, Ettifaq, São Caetano, Cruzeiro Esporte Clube, CD Nacional, SC Braga, Cluj, Vitória, Kashima Antlers, CD Tondela, GD Chaves, CD Aves i Académico Viseu.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1983
Piłkarze EC Bahia
Piłkarze Ettifaq FC
Piłkarze AD São Caetano
Piłkarze Cruzeiro EC
Piłkarze CD Nacional
Piłkarze SC Braga
Piłkarze CFR Cluj
Piłkarze EC Vitória
Piłkarze Kashima Antlers
Piłkarze CD Tondela
Piłkarze GD Chaves
Piłkarze CD Aves
Piłkarze Académico de Viseu